Grönland kétféle települést különböztet meg. Az egyik a by (dán szó a 'városra'), míg a másik a bygd (dán szó a 'településre'). A legnépesebb város Nuuk  lakossal.

Források 

 
Települések listái országok szerint
Dániával kapcsolatos listák